Егор Иванович Крамаренко  вариант имени Георгий (1854 — 1956) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Воронежской губернии.

Биография 

Православный, крестьянин Волоконовской волости Бирюченского уезда Воронежской губернии. Имел казачий чин подхорунжего. Самоучка, малограмотный. Окончил четыре класса церковно-приходской школы. Был председателем волостного суда. Шесть лет состоял попечителем церковно-приходского училища. Три года был уездным земским гласным. Председатель кредитного общества.  Волостной старшина села Волоконовки. Внепартийный. Малоземельный, занимался хлебопашеством и сапожным ремеслом.

16 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Воронежского губернского избирательного собрания. Беспартийный. Активного участия в работе Думы не принимал.

Судьба в дальнейшем детально неизвестна.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 296.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 56.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 151 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 16.

Рекомендованные источники 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278, Опись 1 (1-й созыв). Дело 22. Лист 28 оборот; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 63.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена